Кратер Комри () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома Лесли Джона Комри (1893—1950) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Комри являются кратер Левкипп на севере-северо-западе; кратер Паренаго на северо-востоке; кратер Беркнер на востоке-северо-востоке; кратер Робертсон на востоке; кратер Олтер на юго-востоке; кратер Ом на юге и кратер Штернберг на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 59,3 км, глубина 2,7 км.

Кратер Комри является северным в структуре из трех соединенных кратеров (безымянный крупный кратер на юге, сателлитный кратер Комри К и сам кратер Комри). Он имеет полигональную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, спрямлен в месте соединения с сателлитным кратером Комри К, на внутреннем склоне просматриваются сглаженные остатки террасовидной структуры. От северо-восточной части вала на севере тянется безымянная цепочка кратеров. Высота вала над окружающей местностью достигает 1200 м, объем кратера составляет приблизительно 2900 км³. Дно чаши ровное, в центре чаши расположено небольшое округлое поднятие местности от которого в юго-западном направлении тянется небольшой хребет. Западный край кратера пересекает светлый луч от кратера Ом.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Комри K относится к донектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Комри T относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны